

Persone 
  Thomas Wolf (1963) – calciatore lussemburghese
  Thomas Wolf (1967) – atleta tedesco
  Thomas Wolf (1969) – sciatore svizzero